Рокфор ():

 Рокфор — сорт французского сыра.
 Рокфор — коммуна в департаменте Жер (Франция).
 Рокфор — коммуна в департаменте Ланды (Франция).
 Рокфор — коммуна в департаменте Лот и Гаронна (Франция).
 Рокфор — коммуна в департаменте Приморская Сена (Франция).
 Рокфор, Жан Батист Бонавантюр (1777—1834) — французский писатель.
 Рокфор — персонаж мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь».
 Рокфор - израильская рок-группа

См. также
 Рокфор-де-Корбьер
 Рокфор-де-Со
 Рокфор-ла-Бедуль
 Рокфор-ле-Каскад
 Рокфор-ле-Пен
 Рокфор-сюр-Гарон
 Рокфор-сюр-Сульзон